Příjmení Bezdíček nosí více významných osobností:

 Jan Evangelista Bezdíček (1815–1875) – český katolický kněz
 Josef Bezdíček (1900–1962) – český rozhlasový a divadelní režisér, herec a pedagog
 Karel Bezdíček (1888–1915) – český legionář ve Francii, první praporečník roty Nazdar
 Vilibald Bezdíček (1906–1991) – český a československý vysokoškolský pedagog, odborník na vodohospodářské inženýrství, politik, ministr školství a signatář Charty 77
 Vladimír Bezdíček (* 1950) - český hokejista

Česká příjmení